Araño puede referirse a:

 Araño (La Coruña), parroquia española del municipio de Rianjo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Arañó (Lérida), pueblo español del municipio de Plans d'El Sió, provincia de Lérida, Cataluña.